Рус — легендарний пращур східних слов'ян, брат Чеха та Леха (Ляха).
 Рус — представник населення, народності Русі.

Топонім 

 Рус () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Думбревіца.
 Рус () — село в Румунії, у повіті Селаж. Адміністративний центр комуни Рус
 Рус () — комуна в Румунії, у повіті Селаж.
 Рус — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Хаен.

Прізвище 
 Рус Петро Васильович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Рус — вид монет, викарбованих обмежаним тиражем на царському монетному дворі в період правління Миколи ІІ.
 Русс